Es gibt mehrere Orthographische Konferenzen:
 I. Orthographische Konferenz (4. bis 15. Januar 1876)
 II. Orthographische Konferenz (17. bis 19. Juni 1901)
 Wiener Orthographiekonferenz (22. bis 24. November 1994), auch als 3. Wiener Gespräch bezeichnet
sowie seit 2006 – dem Ausstieg der Schweiz aus der Rechtschreibreform die
 Schweizer Orthographische Konferenz (SOK)